La ventana de enfrente puede hacer referencia a:
 La ventana de enfrente, película estadounidense de 1998, protagonizada por Christopher Reeve.
 La ventana de enfrente, película italiana de 2003, dirigida por Ferzan Özpetek.